El Torneig de Pequín 2016, oficialment conegut com a China Open 2016, és un esdeveniment de tennis masculí i femení disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 500 de l'ATP i als Premier Mandatory Tournaments de la WTA. La 18a edició del torneig es va celebrar entre l'1 i el 9 d'octubre del 2016 a l'Olympic Green Tennis Center de Pequín, Xina.

El tennista britànic Andy Murray va guanyar el cinquè títol de la temporada i el 40è de la seva carrera. La polonesa Agnieszka Radwańska va guanyar per segona ocasió aquest títol (2011) i el tercer títol de la temporada.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 
 
 

2016
ATP World Tour 2016
WTA Tour 2016